

Astronomia 
 M21 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M21 – fucile di precisione statunitense
 M21 – semovente porta-mortaio statunitense